Шерстю́к — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шерстюк Вадим Григорович — заслужений артист України.
 Шерстюк Владислав Петрович (1940) — російський державний і військовий діяч, генерал-полковник у відставці.
 Шерстюк Володимир Вікторович (1967) — український музикант, бас-гітарист гурту Kozak System.
 Шерстюк Гаврило Гнатович (1891—1953) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Шерстюк Григорій Пилипович (1882—1911) — український педагог, новинар, видавець.
 Шерстюк Іван Микитович (1925—1995) — український вчений-економіст.
 Шерстюк Олександр Олександрович (1954) — радянський, російський спортсмен і тренер з сучасного п'ятиборства.
 Шерстюк Тетяна Григорівна (1921—2003) — український бібліограф, укладач краєзнавчих посібників та бібліографічних покажчиків, Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців.
 Шерстюк Федір Семенович (1925—1992) — повний кавалер ордена Слави.
 Шерстюк Федір Юхимович (1904-?) — український історик.

 Тимошкіна-Шерстюк Наталія Леонідівна (1952) — українська гандболістка.

Примітки 

Українські прізвища